Le terme de maître de donjon (abrégé en MD ; tiré de l'anglais DM pour Dungeon Master) est le nom que porte le meneur de jeu dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce terme est aussi utilisé par certains joueurs pour désigner un meneur de jeu quelconque, quel que soit le jeu ; c'est une survivance des premiers temps du jeu de rôle sur table au cours desquels toute aventure se résumait à un « donjon » (lieu souterrain ou bâtisse quelconque à explorer, généralement peuplée de monstres).

La fonction du MD était alors de créer et de gérer des terrains de quête aptes à fournir à ses joueurs des sensations fortes, des défis et beaucoup, beaucoup d'expérience pour leurs personnages. De cette époque reste également le terme « module » pour désigner un scenario ; c'était le nom des aventures de Donjons et Dragons, et le terme rappelle la notion de construction modulaire, « brique par brique », des donjons — le Guide du maître de la première édition des Règles avancées de Donjons et Dragons possédait même un générateur aléatoire de donjon…

Avec l'évolution du jeu de rôle, les donjons ont pris de moins en moins de place dans les aventures (même à Donjons et Dragons), et le terme de maître de jeu, puis de meneur de jeu s'est imposé ; mais l'habitude est restée chez certains joueurs d'utiliser le terme de MD. On s'en sert parfois de façon ironique, soit pour blaguer, soit pour gentiment charrier un MJ qui paraît revenir aux donjons de jadis.

Notes et références

Articles connexes 
 Meneur de jeu
 Donjon (jeu de rôle)
 Lexique du jeu de rôle

Terminologie du jeu de rôle
Terminologie de Donjons et Dragons